Nederlandse personen:
 Bert Röling (1906-1985), rechtsgeleerde en polemoloog
 Gé Röling (1904-1981), kunstschilder en graficus (broer van Bert)
 Jet Röling (1939), pianist (dochter van Bert)
 Marte Röling (1939), kunstschilder, beeldhouwer en actrice (dochter van Gé)
 Matthijs Röling (1943), kunstschilder (zoon van Bert)
 Tonny Röling-Grolle (1909-2006), kunstschilder (vrouw van Gé)
 Wiek Röling (1936-2011), architect (zoon van Bert)
 Hugo Röling (1945), historisch pedagoog en schrijver (zoon van Bert)